Ceirano puede referirse a:

 Giovanni Battista Ceirano (1860-1912), industrial italiano primero de los cuatro hermanos Ceirano.
 Giovanni Ceirano (1865-1948), industrial italiano segundo de los cuatro hermanos Ceirano.
 Matteo Ceirano (1870-1941), industrial italiano tercero de los cuatro hermanos Ceirano.
 Ernesto Ceirano (1875-¿?), cuarto de los hermanos Ceirano.
 Giovanni "Ernesto" Ceirano (¿?-¿?), piloto automovilístico italiano e industrial, hijo de Giovanni Ceirano.

Además, es el nombre utilizado en varias empresas automovilísticas italianas fundadas por los hermanos Ceirano:
 Ceirano & C. fundada en 1898 por Matteo y Giovanni Batista Ceirano, sobre la que se cimentó el nacimiento del grupo industrial Fiat.
 Fratelli Ceirano & C. fundada en 1901 por Matteo y Giovanni Batista Ceirano. Dio lugar a la empresa automovilística Rapid.
 Matteo Ceirano & C. fundada en 1903 por Matteo Ceirano. Dio lugar a la empresa automovilística Itala.
 Ceirano Junior & C. fundada en 1904 por Giovanni Ceirano. Dio lugar a la enmpresa automovilística Junior.
 Società Piemontese Automobili Ansaldi-Ceirano, fundada en 1906  por Matteo Ceirano y Michele Ansaldi y conocida por su marca SPA.
 Società Ceirano Automobili Torino, fundada en 1906 por Giovanni Ceirano y conocida por su marca SCAT.
 Ceirano Fabbrica Automobili, fundada en 1917 por Giovanni Ceirano y su hijo Giovanni "Ernesto" Ceirano. Comercializaba sus productos bajo la marca Ceirano.
 SCAT-Ceirano, nombre que adquirió en 1923 la empresa fruto de la fusión entre SCAT y Ceirano Fabrica Automobili. Comercializaba sus productos bajo la marca Ceirano.